«А чой-то ты во фраке?» — телевизионная версия популярного спектакля Московского театра «Школа современной пьесы»: «опера и балет для драматических артистов» по «Предложению» Антона Чехова. Премьера спектакля состоялась 22 февраля 1992 года.

Сюжет 
Мюзикл известных бардов Д. Сухарева и C. Никитина по «шутке в одном действии» А. П. Чехова «Предложение».

Холостяк-жених, тридцати пяти лет, старик-отец-вдовец, и дочка, сильно засидевшаяся в девках, — это страсти огромного масштаба…

В ролях 
 Алексей Петренко — Степан Степанович Чубуков, помещик
 Любовь Полищук — Наталья Степановна, его дочь
 Альберт Филозов — Иван Васильевич Ломов, их сосед

Создатели спектакля 
 Режиссёр: Иосиф Райхельгауз
 Композитор: Сергей Никитин
 Либретто: Дмитрий Сухарев
 Сценография: Борис Лысиков
 Костюмы: Виктория Севрюкова
 Музыкальный руководитель: Геннадий Тулес
 Балетмейстер: Елена Ключарева
 Концертмейстер: Вера Николаева

Создатели телеверсии 
 ТВ режиссёр: Виктор Безега
 Ведущие операторы: Анатолий Ананич, Эдуард Котовский
 Звукорежиссёр: Виталий Гомонков
 Видеомонтаж: Константин Козлов
 Операторы: Александр Буймов, Александр Бочаров, Сергей Довидяк
 Редактор: Татьяна Паухова
 Ассистент режиссёра: Фёдор Маслов
 Администратор: Валерий Школьников
 Директор: Александр Кормилицын
Запись спектакля для телевидения состоялась в 1993 году

Ссылки 
 Современный состав спектакля на сайте «Школы современной пьесы»

Кинокомедии России
Кинокомедии 1993 года
Фильмы-мюзиклы России
Фильмы России 1993 года